Ел Сотолиљо има више значења:

 Ел Сотолиљо (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Сотолиљо (Виља Идалго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику